Riffa – lotteria privata i cui premi sono degli oggetti
 Riffa – reato previsto dal codice penale italiano
 Riffa – città del Bahrein
 Riffa - antica unità di misura adoperata in Occitania (Lingua d'oc)